Кисунько — славянская фамилия. Известные носители:
 Кисунько, Василий Григорьевич (1940—2010) — российский искусствовед, киновед и педагог.
 Кисунько, Григорий Васильевич  (1918—1998) — советский учёный в области радиоэлектроники.